Vsevolod Olgovitch (en russe et en ), dit Vsevolod  de Kiev, est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1104 et mort le  à Vychgorod), qui régna du  au .

Fils d'Oleg de Novgorod et de Théophano Mouzalonissa, il est également prince de Severski de 1115 à 1127, et prince de Tchernigov de 1127 à 1139.

Biographie 
Vsevolod Olgovitch est né en 1104, étant le fils aîné du prince Oleg Sviatoslavitch (prince de Novgorod), petit-fils du prince Iaroslav le Sage.

En 1111, il participe avec d'autres princes russes à la campagne contre les Polovtses. En 1127, il expulse de Tchernigov son oncle Iaroslav, et demande à son beau-père Mstislav Ier de ne pas intervenir dans le conflit en lui donnant les villes de Koursk et de Poseme.

Il est tout d'abord prince de Tchernigov. Puis, en 1139, il lève une grande armée et s'empare du trône de Kiev au détriment de l'héritier légal, son cousin et prince Viatcheslav , fils de Vladimir II Monomaque, qu'il renverse (la branche de sa famille, selon les traditions héritières de la Russie kiévienne, s'estimant plus digne d'hériter du trône que la branche des Monomaque).

Tout son règne fut marqué par les guerres civiles incessantes entre cousins pour le trône kiévien, entre descendants du grand Iaroslav le Sage, avec d'un côté les Monomaque, descendants de Vsevolod (fils de Iaroslav le Sage), et de l'autre côté les descendants de Sviatoslav (autre fils de Iaroslav le Sage), dont fait partie Vsevolod II.

Bien qu'il ait deux fils (Sviatoslav et Iaroslav), son successeur désigné est son demi-frère, Igor, et Vsevolod parvient à obtenir l'approbation de ses sujets quant à cette décision (faisant même embrasser la sainte-croix par les Kiéviens pour leur faire jurer fidélité à Igor).

Il fonde le monastère Saint-Cyrille-de-Dorogojitch à quelques kilomètres au nord de Kiev, qui abriteront les sépultures de sa femme et de son fils. Peu de temps avant sa mort, il se fait moine sous le nom de Gavriil (Gabriel). Il meurt le  dans la ville de Vychhorod.

Famille

Unions et descendance 
Il épouse Agathe Mstislavna, ou Marie (morte en 1179), fille du grand-prince Mstislav , avec qui il eut:

 Sviatoslav III (1123 - 1194), grand-prince de Kiev.
 Iaroslav (1139 - 1198)
 Anne de Tchernigov (meurt en 1141), qui épousa selon les chroniques un prince de Galicie
 Zwienisława de Tchernigov (meurt vers 1155/1160), qui épousa Boleslas Ier le Long, duc de Wrocław et de Silésie.
 Une autre fille, qui épousa en 1146 Vladislav, prince de Brno

Ancêtres

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine. « La Russie de Kiev », 171-228. Éditions Du Seuil Paris (1970). 
 Martin Dimnik The Dynasty of Chernigov, 1146-1246. Cambridge University Press, (2003).
 Рыжов К. В. Всеволод II Ольгович // Все монархи мира. Россия. — М.: Вече, 1998. — 
 Хмыров М. Д. Всеволод II Ольгович // Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови. — СПб.: Тип. А. Бенке, 1870. — С. 24—25.

Articles connexes 
 Liste des souverains de Kiev
 Principauté de Tchernigov

Vsevolod02
Vsevolod02
Vsevolod02
Vsevolod02
Vsevolod02
Vsevolod02